Burnside kan syfta på

Personer
 Adrian Burnside australiensisk basebollspelare
 Ambrose Burnside (1824-1881) amerikansk politiker och general
 David Burnside (född 1951) nordirländsk politiker
 R. L. Burnside (1926-2005) en amerikansk bluesmusiker 
 William Burnside (1852-1927) en engelsk matematiker känd för Burnsides lemma

Geografi

Australien 

 Burnside (region), South Australia,

Se även 
 City of Burnside i Australien

Nya Zeeland 

 Burnside, Nya Zeeland, Canterbury, Christchurch City,

USA 

 Burnside, Kentucky, ort, Pulaski County, 
 Burnside, Pennsylvania, Clearfield County, 
 Burnside, Arizona, Apache County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar